Simfonia núm. 7 (Beethoven) en la major, op. 92, simfonia composta entre els anys 1811 i 1812 per Ludwig van Beethoven.
 Simfonia núm. 7 (Bruckner), simfonia en mi major d'Anton Bruckner composta entre 1881 i 1883.
 Simfonia núm. 7 (Dvořák), simfonia composta per Anton Dvořák i estrenada a Londres el 1885.
 Simfonia núm. 7 (Haydn), simfonia composta per Joseph Haydn.
 Simfonia núm. 7 de Mahler, simfonia composta per Gustav Mahler durant els anys 1904 i 1905.
 Simfonia núm. 7 (Sibelius) en do major, op. 105, simfonia composta per Jean Sibelius, estrenada el 1924.
 Simfonia núm. 7 (Xostakóvitx) en do major "Leningrad ", op. 60, simfonia del compositor Dmitri Xostakóvitx (1941).